

Cinema 
 The Valley of Decision – film del 1916 diretto da Rae Berger
 La valle del destino (The Valley of Decision) – film del 1945 diretto da Tay Garnett

Letteratura 
 La valle del destino (The Valley of Decision) – romanzo di Marcia Davenport del 1942